Champagnevraket kan syfta på:

 Föglövraket – ett vrak av en tvåmastad skonare som sjönk på 1800-talet och upptäcktes 2010
 Jönköping (1895) – ett vrak av en segelskuta som förliste 1916 och upptäcktes 1997